«Родословная» — американский драматический сериал в жанре триллер видеосервиса Netflix, созданный Тоддом А. Кесслером, Гленном Кесслером и Дэниелом Зелманом. Главные роли в сериале исполнили Кайл Чендлер, Бен Мендельсон, Линда Карделлини, Норберт Лео Батц, Сэм Шепард и Сисси Спейсек. Сюжет сериала сосредоточен на семье Рэйбёрнов, которая владеет и руководит отелем с видом на океан во Флорида-Кисе. Первый 13-эпизодный сезон был показан на Netflix 20 марта 2015 года. Второй сезон, состоящий из 10 эпизодов, был выпущен 27 мая 2016 года. 13 июля 2016 года, сериал был продлён на третий сезон из 10 эпизодов, премьера которого состоялась в 2017 году.

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (2015)

Сезон 2 (2016)

Сезон 3 (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 Список эпизодов сериала «Родословная» на Internet Movie Database

Родословная